Vitas Gerulaitis ha battuto in finale John Lloyd 6-3 7-6 5-7 3-6 6-2.

Teste di serie
  Vitas Gerulaitis (campione)
  Roscoe Tanner (primo turno)
  Tony Roche (primo turno)
  Ken Rosewall (quarti di finale)
  Phil Dent (secondo turno)
  John Alexander (semifinali)
  Stan Smith (terzo turno)
  Tim Gullikson (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open dicembre 1977